Салобренья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 34,91 км². Население — 12821 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Покровителями города считаются святой Хуан и святая дева дель Росарио.

Города-побратимы 
  Перонн, Франция

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Excmo. Ayuntamiento de Salobreña
 Microweb turística de Salobreña realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Información variada de Salobreña

Муниципалитеты Гранады